Příjmení Franěk (Fraňková) nosí více osobností:

 Albín Franěk (1861–1936) – český publicista a vlastivědný pracovník
 František Franěk (1912–1995) – československý protinacistický odbojář
 Jaroslav Franěk (1897–1943) – legionář, bojovník proti nacismu, popraven v Plötzensee
 Jiří Franěk (rusista) (1922–2007) – literární vědec, rusista a historik a pedagog 
 Jiří Franěk (novinář) (1944–2011) – český novinář a komentátor
 Josef Franěk (lední hokejista) (* 1952) - český hokejista
 Josef Franěk (sochař) (1898–1967) – český sochař
 Josef Frankovský (Josef Franěk, 1840–1901) – český herec
 Karel Franěk (* 1941) – český hokejový trenér
 Petr Franěk (* 1975) – český hokejový brankář
 René Franěk (* 1961) – český podnikatel, zakladatel a ředitel zoologické zahrady Chleby, zastupitel obce Chleby
 Štěpánka Fraňková (* 1965) – česká politička

Podobná příjmení 
 Franek
 Fránek
 Frank